

Patronyme 
 Al Lichtman (1888–1958), producteur de cinéma français
 Allan Lichtman (1947-) politologue américain
 Cassidy Lichtman (1989-), volleyeuse américaine
  (?-2013)
  (1908–1992)
 , animateur de radio et avocat américain
 Steve Lichtman, producteur de télévision et scénariste

Autres 
 (23063) Lichtman, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes